Església de la Trinitat, antic nom de l'Església de Sant Jaume (Barcelona)
 Església de la Santíssima Trinitat o Sant Martí de Guixers, ermita romànica al poble de Guixers, a la Vall de Lord (Solsonès)
 Església de la Santíssima Trinitat (Sabadell), església parroquial a la cantonada de la Rambla amb el carrer de Zurbano (Sabadell)
 Església de la Santíssima Trinitat de Fulnek (Moràvia, República Txeca) 
 La Trinitat de Bellpuig, església al llogaret de Bellpuig al municipi nord-català de Prunet i Bellpuig